Kanton Salinas steht für folgende geographische Objekte:

 Kanton Salinas (Bolivien), Kanton im Municipio Entre Ríos, Bolivien
 Kanton Salinas (Ecuador), Kanton in der Provinz Santa Elena, Ecuador